Le Hong Kong Open 2018 est l'édition 2018 du Hong Kong Open qui se déroule au Hong Kong Squash Centre à Hong Kong du 19 au .

Le tournoi est au format PSA World Tour Platinum avec 48 joueurs dont deux wild card, Wong Chi-Him  et Henry Leung, et 16 joueurs dont les 8 têtes de série qualifiées directement pour le deuxième tour.

Le quintuple finaliste Grégory Gaultier est forfait à la suite d'une opération au genou consécutive à son match face à Ali Farag lors de l'US Open 2018. Le triple vainqueur du tournoi Ramy Ashour est également forfait pour une douleur au genou.

En finale, revanche de l'année précédente, le champion du monde Mohamed El Shorbagy s'impose à nouveau face à Ali Farag.

Dotation et points 
En 2018, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hong Kong Open
 Hong Kong Open féminin 2018
 Saison 2018-2019 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Masculin 2018
Sport en Chine en 2018
2018 à Hong Kong
Sport en novembre 2018
PSA World Series 2018